Этот список содержит рекорды советских легкоатлетов, утверждённые Федерацией лёгкой атлетики СССР. Часть советских рекордов не побита никем до сих пор и включает действующие рекорды мира, Европы, Олимпийских игр и чемпионатов мира. Жирным выделены рекорды, не побитые спортсменами ни одной из бывших советских республик до сих пор. Курсивом выделены рекорды, остающиеся до сих пор национальными рекордами в бывшей советской республике, которую представлял рекордсмен.

Открытые стадионы

Мужчины

Женщины 

+ = результат показан по ходу бега/захода на более длинную дистанцию

Х = нератифицированные рекорды

Примечания

Литература 
 

СССР
Лёгкая атлетика в СССР